Медоу-Лейк () — топоним в Северной Америке.

 Медоу-Лейк — провинциальный парк в провинции Саскачеван, Канада;
  — озеро в провинции Саскачеван, Канада;
  — город в провинции Саскачеван, Канада.